REDIRECT Юсефссон, Хелена